

Вулиця Професора Антоновича 
 Вулиця Професора Антоновича — вулиця у Житомирі.
 Вулиця Професора Антоновича — вулиця в Іванівці Житомирського району.

Вулиця Володимира Антоновича 
 Вулиця Володимира Антоновича — вулиця у Вінниці.
 Вулиця Володимира Антоновича — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Володимира Антоновича — вулиця у Звягелі.
 Вулиця Володимира Антоновича — вулиця у Козятині.
 Вулиця Володимира Антоновича — вулиця у Кропивницькому.

Вулиця Антоновича 
 Вулиця Антоновича — вулиця у Володимирі.
 Вулиця Антоновича — вулиця у Донецьку.
 Вулиця Антоновича — вулиця у Києві.
 Вулиця Антоновича — вулиця у Львові.
 Вулиця Антоновича — вулиця у Малині.
 Вулиця Антоновича — вулиця у Пустомитах.
 Вулиця Антоновича — вулиця у Радомишлі.
 Вулиця Антоновича — вулиця у Рівному.
 Вулиця Антоновича — вулиця у Ружині.
 Вулиця Антоновича — вулиця у Сокільниках Львівского району.

Провулок Володимира Антоновича 
 1-й Провулок Володимира Антоновича — провулок у Звягелі.
 2-й Провулок Володимира Антоновича — провулок у Звягелі.
 3-й Провулок Володимира Антоновича — провулок у Звягелі.
 4-й Провулок Володимира Антоновича — провулок у Звягелі.
 5-й Провулок Володимира Антоновича — провулок у Звягелі.
 6-й Провулок Володимира Антоновича — провулок у Звягелі.
 7-й Провулок Володимира Антоновича — провулок у Звягелі.

Вулиці, названі на честь людей